Dividida em várias etapas, a edição 2006 da Campeonato Catarinense de Rugby conta com a participação de cinco equipes:

Desterro Rugby Clube - Florianópolis
Vento Sul Rugby Clube - Florianópolis
UDESC - Florianópolis
UDESC - Lages
UFSC

Tabela de jogos 

Campeonato Catarinense de Rugby
equipes e tabela de jogos do Campeonato Catarinense de Rugby de 2006
2006 em Santa Catarina